Spoladea är ett släkte av fjärilar. Spoladea ingår i familjen Crambidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Spoladea